District Aizkraukle, district tot juli 2009 (rajon)
 Aizkraukles novads, gemeente vanaf juli 2009 (novads)
 Aizkraukle (stad), de gelijknamige hoofdplaats van de gemeente